Но́вый Кадерме́т () — деревня в Актанышском районе Республики Татарстан, в составе Аккузовского сельского поселения.

Этимология названия 
Топоним произошел от татарского слова «яңа» (новый) и ойконима «Кадермәт» (Кадермет).

География 
Деревня находится на реке Терпеля, в 23 км к юго-западу от районного центра, села Актаныш. Через село проходит автомобильная дорога регионального значения  «Актаныш — Муслюмово».

История 
Деревня основана в первой половине XIX века выходцами из села Старый Кадермет.

До 1860-х годов жители относились к категории тептярей. Основные занятия жителей в этот период – земледелие и скотоводство. В начале XX века земельный надел сельской общины составлял 160 десятин.

До 1920 годов деревня входила в Байсаровскую волость Мензелинского уезда Уфимской губернии. С 1920 года в составе Мензелинского кантона ТАССР.

С 10 августа 1930 года – в Актанышском, с 1 февраля 1963 года – в Мензелинском, с 12 января 1965 года в Актанышском районах.

Население 

Национальный состав села: татары.

Литература 
Татарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г. С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2008. – Т. 4: М–П. – 768 с.

Примечания 

Населённые пункты Актанышского района